Le terme menace peut signifier :
 menace, le fait qu'une personne ou une entité ait la possibilité ou bien l'intention (affichée ou non) d'infliger des blessures, la mort ou des dommages physiques (matériels) ou psychiques (moraux) à un autre personne ou groupe de personnes. Lorsque la cible subit des dommages on parle plutôt de risques ;
 en informatique, une cause potentielle d'incident, qui peut résulter en un dommage au système ou à l'organisation (définition selon la norme de sécurité des systèmes d'information ISO/CEI 27000) ;
 en intelligence économique, le terme menace est employé dans l'expression forces/faiblesses, opportunités/menaces, qui est une traduction de l'anglais  (abrégé SWOT). On distingue quelquefois des menaces primaires et des menaces secondaires ;
 en criminologie, des systèmes sociaux à dimension criminelle engendrés par ce dernier (et non des phénomènes exogènes qui portent atteinte, de l'extérieur, à l'ordre social).

Forme Menace

Santé 
 Menace d'accouchement prématuré
 Menace toxique

Cinéma/TV 
 Menace du futur est le huitième épisode de la première saison de la série télévisée américaine Charmed.
 Menace de mort est un film de Raymond Leboursier, sorti en 1950.
 Menace II Society est un film américain réalisé par Albert et Allen Hughes, sorti en 1993.
 Menace dans la nuit (He ran all the Way) est un film américain réalisé par John Berry, sorti en 1951.
 Max la Menace est une série télévisée.

Littérature 

 Menace dans le ciel est un roman de Algis Budrys publié en 1960.

Musique 
 Menace est un groupe de punk rock anglais fondé en 1977.
 Kris Menace est un musicien allemand de musique électronique.

Jeu vidéo 

 Menace est jeu vidéo de Dave Jones sorti en 1988.

Forme La Menace

Cinéma 
 La Menace est un court-métrage français réalisé par Henri Pouctal en 1915 ;
 La Menace est un film français réalisé  par Jean Bertin en 1928 ; 
 La Menace est un film français réalisé par Gérard Oury en 1961 ;
 La Menace est un film franco-canadien réalisé par Alain Corneau en 1977.

Télévision 
 La Menace est un épisode de la série L'inspecteur Leclerc enquête réalisé par Yannick Andréi en 1963 ;
 La Menace est un téléfilm français réalisé par Jean de Nesle en 1970 ;
 La Menace (1999-), de son vrai nom Maxime Alexandrov, est un vidéaste franco-russe.

Littérature 
 La Menace est une courte histoire de la série de bande dessinée Spirou et Fantasio ; 
 La Menace est un récit (1993) du romancier Yann Queffélec.

Musique 
 La Menace est une mélodie d'Albert Roussel composée en 1908.
 La Menace est un album de musique interprété par Angelo Branduardi et sorti en 1995.

Lien externe 
  NIMS Information Security Threat Methodology, de la société MITRE, qui travaille pour le Département de la Défense des États-Unis.

Référence